Fiat 1500 – samochód produkowany przez firmę Fiat w latach 1935–1950
 Fiat 1500 – samochód produkowany przez firmę Fiat w latach 1961–1967